Il singolare  del Città di Caltanissetta 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Robin Haase era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Andreas Haider-Maurer ha battuto in finale Matteo Viola 6–1, 7–6(1).

Teste di serie

  Filippo Volandri (secondo turno)
  Denis Gremelmayr (primo turno)
  Andreas Haider-Maurer (campione)
  Benoît Paire (primo turno)

 Simon Greul (primo turno)
 Alessio di Mauro (primo turno)
 Bastian Knittel (secondo turno)
 David Guez (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Città di Caltanissetta 2011